Příjmení Vyoral nosí více významných osobností:

 František Vyoral (1936-2007) - český lední hokejista
 Libor Vyoral (1960–2022) – československý basketbalista
 Mojmír Vyoral (1921–1985) – český hudební skladatel, režisér, filmový dramaturg a překladatel
 Vladimír Vyoral (* 1961) – český basketbalista